|-
| 191201 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191202 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191203 - ||  || 12 august 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191204 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191205 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191206 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191207 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191208 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191209 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191210 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191211 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || 
|-
| 191212 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191213 - ||  || 2 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 191214 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191215 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191216 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191217 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191218 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191219 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191220 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191221 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191222 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191223 - ||  || 9 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191224 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191225 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191226 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191227 - ||  || 1 septembrie 2002 || Haleakalā || 
|-
| 191228 - ||  || 3 septembrie 2002 ||  || , 
|-
| 191229 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191230 - ||  || 26 septembrie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191231 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191232 - ||  || 26 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191233 - ||  || 29 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191234 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191235 - ||  || 3 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 191236 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa
 || LONEOS
|-
| 191237 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191238 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191239 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191240 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191241 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191242 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191243 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191244 - ||  || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa
 || LONEOS
|-
| 191245 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191246 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191247 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191248 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191249 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191250 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191251 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191252 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191253 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191254 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191255 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191256 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Palomar
 || NEAT
|-
| 191257 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191258 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191259 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191260 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191261 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191262 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191263 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191264 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191265 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191266 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191267 - ||  || 3 februarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191268 - ||  || 4 februarie 2003 || La Silla || 
|-
| 191269 - ||  || 21 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191270 - ||  || 26 februarie 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191271 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191272 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191273 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191274 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191275 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191276 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191277 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191278 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191279 - ||  || 11 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191280 - ||  || 9 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191281 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191282 Feustel || 2003 FS || 22 martie 2003 || Kleť || , 
|-
| 191283 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak
 || Spacewatch
|-
| 191284 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191285 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191286 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191287 - ||  || 26 martie 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191288 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191289 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191290 - ||  || 31 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191291 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191292 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191293 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191294 - ||  || 31 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191295 - ||  || 30 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191296 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191297 - ||  || 1 aprilie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191298 - ||  || 3 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191299 - ||  || 2 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191300 - ||  || 2 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-